Poiraud ist der Familienname folgender Personen:
 Didier Poiraud, französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Thierry Poiraud, französischer Filmregisseur und Drehbuchautor